Bronzi ima više značenja:
 Bronzi, Pavia
 Bronzi, Vicenza